Геннадий Андрианов: